

Весьолув — село в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Весьолув — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства